ZSK WWS (, Zentraler Sportklub der Luftstreitkräfte der russischen Föderation) bezeichnet verschiedene, heute teils unabhängige Militärsportvereine der russischen Luftstreitkräfte:

 ZSK WWS Samara, Eishockey
 ZSK WWS Samara (Basketball), Basketball
 ZSK WWS-Kristall Smolensk, Fußball (1994–1997)
 ZSK WWS Samara (Frauenfußball), Frauenfußball
 ZSK WWS Samarskaja Oblast, Bandy

Zudem wurden auch die Sportstätten der Vereine teilweise als ZSK WWS bezeichnet, unter anderem der ZSK WWS Sportpalast und das ZSK WWS Stadion in Samara.

Militärsportverein
Luftstreitkräfte (Russland)
Sportverein (Oblast Samara)
Sport (Sowjetunion)
Sport (Samara)